Lubbock kan som auktorsförkortning betyda:

 John Lubbock
 Roger Lubbock

Robotskapade auktorsförkortningar